Babiće peut désigner :
 Babiće, localité du Kosovo situé dans la commune de Peć ;
 Babiće, localité du Kosovo situé dans commune de Zubin Potok.